Das Lotto-Westel 900 Budapest Open 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 18. bis 26. April 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Budapest